Die Saison 2018/19 war die 15. Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im Frauenfußball. 66 Mannschaften spielten in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.

Nord 

Aus der 2. Bundesliga stiegen der SV Henstedt-Ulzburg und der TV Jahn Delmenhorst ab. Titelverteidiger Bramfelder SV zog seine Frauenmannschaft aus personellen Gründen aus der Regionalliga zurück und startete in der Landesliga.

Es meldete kein Team für die Aufstiegsrunde.

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord

Hamburg/Bremen/Schleswig-Holstein 
Die Meister der Verbandsligen Hamburg (Hamburger SV) und Bremen (ATS Buntentor) ermittelten in Hin- und Rückspiel einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Aus Schleswig-Holstein bewarb sich kein Verein um den Aufstieg in die Regionalliga. Gespielt wurde am 2. und 9. Juni 2019.

|}

Niedersachsen 
Die beiden Staffelsieger der Oberliga Niedersachsen ermittelten in einem Entscheidungsspiel einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Gespielt wurde am 2. Juni 2019 im neutralen Barsinghausen.

|}

Nordost 

Aus der 2. Bundesliga stiegen Blau-Weiß Hohen Neuendorf und der FF USV Jena II ab.

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nordost 

Aus den sechs Landesverbänden ermittelten vier Mannschaften die Aufsteiger in die Regionalliga Nordost. Der FSV Babelsberg 74 und dem FC Carl Zeiss Jena erhielten keine Zulassung zur Regionalliga, da beide Vereine nicht über die geforderte Anzahl von Mädchenmannschaften verfügen. Gespielt wurde am 2. und 9. Juni 2019. Der 1. FC Neubrandenburg 04 trat zum Rückspiel in Erfurt nicht an.

|}

West 

Aus der 2. Bundesliga stiegen Arminia Bielefeld, 1. FC Köln II und der Herforder SV ab. Titelverteidiger Borussia Bocholt verzichtete auf einen möglichen Aufstieg.

Südwest 

Aus der 2. Bundesliga stiegen der TSV Schott Mainz, die SG 99 Andernach und der 1. FFC 08 Niederkirchen ab. Titelverteidiger TuS Issel verzichtete auf einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der FC Speyer löste nach der Saison die Frauenmannschaft auf.

Süd 

Aus der 2. Bundesliga stiegen der SC Freiburg II und der VfL Sindelfingen ab.

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 
Laut Spielordnung des Deutschen Fußball-Bundes spielten die fünf Staffelsieger und ein Zweiter in Hin- und Rückspiel die drei Aufsteiger aus. Gespielt wurde am 26. Mai und 2. Juni 2019. Die drei Paarungen wurden ausgelost. Aus der Regionalliga Nord meldete nur der SV Meppen II für die 2. Bundesliga. Die Mannschaft landete aber nicht auf einem der ersten beiden aufstiegsberechtigten Plätze. Aus diesem Grund wurde dem Meister der Regionalliga West Arminia Bielefeld die Relegation erlassen.

|}

Einzelnachweise

Weblinks 
Kicker.de – Tabellen, Ergebnisse

2018 19
Regionalliga 2018